Мухтар-бек Мурадов (; 29 января 1863, Шуша — 2 декабря 1931, Карягино) — азербайджанский педагог, поэт.

Биография 
Мухтар-бек Ширин-бек оглу Мурадов родился в 1863 году в городе Шуше. Учился в «Реальной» школе Шуши. После окончания школы был направлен за казённый счет в Закавказскую учительскую семинарию в городе Гори; с 1 июля 1884, после окончания семинарии, работал учителем в Карягинской школе и в ряде других школ Карабаха.

С 1887 года преподавал богословие и азербайджанский язык в Закавказскую учительскую семинарию в Гори.

После революции 1905 года занимался на территории Азербайджана просветительской деятельностью, печатал научно-популярные, литературно-критические и публицистические статьи в газетах «Каспий», «Прогресс» и др. В 1905 году Мурадов был одним из организаторов нелегальной партии «Дифаи» («Защита»).

В 1918 году переехал в Карягино и работал на Закавказской железной дороге, руководил строительством путей Баку — Джулфа.

После установления советской власти в Азербайджане с 1921 по 1924 год — второй секретарь Карягинского райкома КПСС; в 1925 году — председатель Исполнительного комитета Карягинского уездного совета (Азербайджанская ССР).

Литература 
 Чингизоглы А. Просвещение в Карабахе. — Баку: Зердаби ЛТД, 2013. — 288 с. ISBN 978-9952-460-29-2

Примечания 

Азербайджанские поэты
Мухтар